Zoologia:
 Donzella alpina, lepidòpter ropalòcer de la família Nymphalida.
 Marmota alpina, mamífer de la família dels esciúrids.
 Musaranya alpina, mamífer de la família Soricidae.
 Pica alpina, pica de la família dels ocotònids que viu a Mongòlia, Kazakhstan i Rússia.
 Truita alpina, espècie de truita de riu.
 Botànica:
 Arctostaphylos alpina, espècie de plantes amb flors.
 Clematis alpina, liana o una planta enfiladissa llenyosa de la classe del Magnoliopsida.
 Yushania alpina, espècie de bambú del gènere Yushania de la família de les poàcies.
 Política:
 Convenció Alpina, tractat territorial internacional pel desenvolupament sostenible dels Alps.
 Stella Alpina, partit polític democristià i centrista actiu a la Vall d'Aosta.
 Altres:
 Bultaco Alpina, motocicleta fabricada per Bultaco entre 1971 i 1980.
 Editorial Alpina, editorial catalana amb seu a Granollers.
 Orogènesi alpina, fase orogènica del Terciari.
 Simfonia Alpina, obra de Richard Strauss composta entre 1911 i 1915.